Stanisław Paprocki – sierżant Pułku 13 Piechoty Liniowej, kawaler Virtuti Militari
 Stanisław Paprocki – porucznik Pułku 3 Strzelców Pieszych, kawaler Virtuti Militari
 Stanisław Paprocki ps. „Jastrzębiec” (ur. 1883) – kapitan saperów Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (czterokrotnie)
 Stanisław Paprocki ps. „Orsulewski” (ur. 1890) – działacz niepodległościowy, 17 września 1932 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Paprocki (1891–1940) – kapitan lekarz Wojska Polskiego, zamordowany w Katyniu
 Stanisław Józef Paprocki ps. „Boleszczyc” (1895–1976) – podporucznik piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości, sowietolog
 Stanisław Paprocki ps. „Pawlak” (ur. 1898) – działacz niepodległościowy, 22 grudnia 1931 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Paprocki (1899–1969) – podpułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (czterokrotnie)

Uwagi

Przypisy